Traditionnellement, Madison était un nom qui signifiait Fils de Maude. Aux États-Unis, ce prénom unisexe est très populaire.

Patronyme 

 Bailee Madison (née en 1999), actrice américaine ;
 Dolley Madison (1768-1849), épouse du  président des États-Unis ;
 George Madison (1763-1816),  du Kentucky ;
 Guy Madison (1922-1996), acteur américain ;
 Helene Madison (1913-1970), nageuse américaine ;
 Henry Madison Morris (1918-2006) était un ingénieur et universitaire américain ;
 James Madison (1751-1836),  président des États-Unis de 1809 à 1817 ;
 Magalie Madison (née en 1973), actrice française ;
 Noel Madison (1897-1975), acteur américain ;
 Sam Madison (né en 1974), joueur américain de football américain ;
 Sarah Danielle Madison (1974-2014), actrice américaine ;
 Tianna Madison (née en 1985), athlète américaine ;
 William Madison (1762 – 1843), général américain et frère du président James Madison.

Prénom 
 Madison Cawein (1865 – 1914), poète américain ;
 Madison Bumgarner (né en 1989), joueur américain de baseball ;
 Madison Dylan, actrice, productrice et scénariste américaine.
 Madison Grant, législateur américain ;
 Madison Hedgecock, footballeur américain ;
 Madison Hughes (né en 1992), joueur de rugby à sept anglo-américain ;
 Madison Ivy, actrice x américaine
 Madison Jones (1925), écrivain américain ;
 Madison Keys (née en 1995), joueuse de tennis américaine ;
 Madison Kocian (née en 1997), gymnaste américaine ;
 Madison McGraw, auteur ;
 Madison McKinley (1986-), actrice américaine ; 
 Madison S. Perry,  de Floride ;
 Madison Smartt Bell, romancier ;
 Madison Rayne (née en 1986), nom de ring de Ashley Simmons, catcheuse américaine ;
 Madison Stone, actrice x américaine ;
 Madison Scott, actrice x américaine ;
 Madison Washington, américain (?-?) initiateur de révolte d'esclaves;

Toponyme

Canada 

 Rivière Madisson, un affluent de la rivière Chaudière (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans le Lac-Drolet et Sainte-Cécile-de-Whitton, dans la MRC Le Granit, en Estrie, au Québec ;

États-Unis 
Madison est le nom de nombreux endroits aux États-Unis, nom donné en l'honneur de James Madison :
 Madison, la capitale de l'État du Wisconsin ;
 Madison, une ville située dans l'État du Connecticut ;
 Madison, une ville américaine du Mississippi ;
 Madison (Alabama) ;
 Madison (Arkansas) ;
 Madison, census-designated place située en Californie ;
 Madison (Floride) ;
 Madison (Géorgie) ;
 Madison (Illinois) ;
 Madison (Indiana) ;
 Madison (Kansas) ;
 Madison (Maine) ;
 Madison (Minnesota) ;
 Madison, une localité du comté de Monroe dans le Missouri ;
 Madison (Nebraska) ;
 Madison (New Hampshire) ;
 Madison (New Jersey) ;
 Madison, un village dans l’État de New York ;
 Madison, une ville dans l’État de New York ;
 Madison (Caroline du Nord) ;
 Madison (Ohio) ;
 Madison (Pennsylvanie) ;
 Madison (Dakota du Sud) ;
 Madison (Tennessee) ;
 Madison (Virginie) ;
 Madison (Virginie-Occidentale) ;
 Madison (Pennsylvanie) ;
 Madison Heights (Michigan) ;
 Madison (Wisconsin) ;
 plusieurs  ;
 Madison, une rivière du Wyoming et du Montana, affluent du Missouri ;
 Madison Avenue, célèbre rue de New York ;
 Madison (Yellowstone) est un lieu du parc national de Yellowstone ; on y trouve le Madison Museum.

Autres significations 
Madison peut aussi désigner :
 Madison, le nom d'un des processeurs Itanium 2 d'Intel ;
 madison, une danse ;
 madison, une compétition de cyclisme sur piste se disputant avec des sprints intermédiaires et courue par équipes de deux coureurs.

Titres 

 Sur la route de Madison, film réalisé et interprété par Clint Eastwood, sorti en 1995 ;
 Madison, une série télévisée de 1993 ;
 Billy Madison, un film de Tamra Davis, sorti en 1995 ;
 Madison, un film de William Bindley sorti en 2005.

Voir aussi 
 Madison Square Garden, une salle de sport polyvalente de Manhattan
 New Madison, anciennement Madison, une agence de mannequins
 Madison Park, un duo musical américain
 Ashley Madison, un site de rencontres en ligne et un réseau social canadien

Références 

Patronyme anglais
Homonymie de prénom
Prénom épicène
Prénom américain
Homonymie de localités aux États-Unis